Die Moscow Ladies Open 1994 waren ein Damen-Tennisturnier im Olimpijski in Moskau. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 19. bis 24. September 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski